Em matemática, normal pode ter vários significados:

 Superfície normal
 Componente normal
 Distribuição normal
 Extensão normal
 Equação normal
 Família normal
 Função normal
 Matriz normal
 Modo normal
 Morfismo normal
 Número normal (computação)
 Número normal
 Operador normal
 Anel normal
 Espaço normal
 Subgrupo normal
 Politope normal
 Medida normal

Alguns termos relacionados são:
 Constante de normalização
 Vetor unitário
 Ortonormalidade 
 Ortogonalidade

Matemática
Desambiguação